CAN hace referencia a varios artículos:
Explicar:

Organizaciones e instituciones
 Comunidad Andina , organización regional económica y política constituida por Bolivia, Colombia, Ecuador, y Perú;
 Centro Administrativo Nacional, sector de la ciudad de Bogotá;
 Caja Navarra, institución financiera de carácter benéfico-social con sede en Pamplona, España;
 Aeropuerto Internacional de Cantón-Baiyun (China) en su código IATA;
 Canadá, según las siglas empleadas por el Comité Olímpico Internacional;
 Colegio Alemán Nicaragüense, escuela en Nicaragua;

Electrónica
 Bus CAN, empleado en la comunicación de sistemas electrónicos del automóvil;
 Red de área de campus
 Content Addressable Network, red p2p;

Fútbol
 Copa Africana de Naciones
 '''Campeonato Africano de Naciones

Acrónimos